Kraj je lahko:
 Kraj Donji (Hrvaška)
 Kraj Drage (Hrvaška)
 Kraj Gornji, Dubravica (Hrvaška)
 Kraj Gornji, Marija Gorica (Hrvaška)
 Kraj, Dicmo (Hrvaška)
 Kraj, Pašman (Hrvaška)